Ripogonaceae – monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z jednym  rodzajem Ripogonum J.R.Forst. & G.Forst. Charact. Gen. 49. 1 Mar 1776 (synonim: Rhipogonum J.R.Forst. & G.Forst.). Do rodzaju należy 6 gatunków występujących na wschodnim wybrzeżu Australii, na Nowej Gwinei oraz na Nowej Zelandii.

Pędy tych roślin wykorzystywane bywają do wyplatania koszyków i w budownictwie. Młode pędy spożywane są podobnie do szparagów.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny pnące o pędach drewniejących, wyrastających z tęgiego, poziomo rosnącego kłącza, u nasady często bulwiasto zgrubiałych. Łodygi długie, kolczaste, bez wąsów czepnych, rozgałęzione w górnej części. 
 Liście Naprzeciwległe, rzadziej skrętoległe, zwykle dwurzędowe. W dolnej części pędów łuskowate i pochwiaste, w górnej części pędów (sięgającej miejsc nasłonecznionych) bez pochew, ogonkowe, z płaską, całobrzegą blaszką liściową zakończoną zwykle wylistkiem. Liście z trzema silnymi wiązkami równoległymi i siateczkowatą nerwacją między nimi. 
 Kwiaty Drobne, siedzące lub szypułkowe, wsparte przysadkami, zebrane w wiechowate, groniaste lub kłosokształtne kwiatostany wyrastające na szczytach pędów i w kątach liści. Kwiaty są obupłciowe i promieniste. Okwiat tworzony jest przez 6 listków w dwóch okółkach. Pręcików jest 6, mają wolne nitki i zielonawe pylniki otwierające się podłużnymi pęknięciami. Zalążnia jest górna, trójkomorowa, zwieńczona jest pojedynczym, siedzącym znamieniem.
 Owoce Jagoda.

Systematyka i pochodzenie 
Skamieniałości Ripogonum znane są z miocenu z Nowej Zelandii, a z eocenu (sprzed 52–56 milionów lat) z Tasmanii, Nowej Zelandii, i Patagonii.

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Grupa siostrzana dla Philesiaceae w obrębie liliowców w kladzie jednoliściennych.

 Podział systematyczny
 rodzaj: Ripogonum J.R.Forst. & G.Forst. (gatunek typowy: R. scandens J. R. et J. G. A. Forster) 
 Ripogonum album R.Br.: Australia i Nowa Gwinea
 Ripogonum brevifolium Conran & Cliff.: Australia
 Ripogonum dicolor F.Muell.: Australia
 Ripogonum elseyanum F.Muell.: Australia
 Ripogonum fawcettianum F.Muell. ex Benth.: Australia
 Ripogonum scandens J.R. & G.Forst.: Nowa Zelandia

Przypisy 

Liliowce (rośliny)